Petrocelli peut faire référence à :

Personnalités 
  (1953-), acteur, humoriste
  (1937-2010); poète et compositeur argentin
  (1892-1976, un juriste italien
 , un avocat américain
 , est un ancien joueur de baseball
 , est un ancien joueur de baseball
 Vincenzo Petrocelli (1823-1896), un peintre italien
 Arturo Petrocelli (1856-après 1916), un peintre italien, fils de Vincenzo
 Achille Petrocelli (1861-?), un peintre italien, fils de Vincenzo

Télévision 
 Petrocelli, une série télévisée américaine

Source de la traduction 

Homonymie